Sant'Antonio může být:

 Sant'Antonio di Gallura – italská obec (comune) v provincii Sassari v regionu Sardinie
 Santo António da Serra – okrsek na portugalském ostrově Madeira. Území okrsku je rozděleno na dvě částí
 Villa Sant'Antonio – italská obec (comune) v provincii Oristano v regionu Sardinie